Буризи — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Береснёвского сельского поселения. Население — 34 жителя (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 23 км к северо-западу от Духовщины, в 6 км западнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Гобза. В 45 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания

См. также 
Буряги

Населённые пункты Духовщинского района